Hét nővér, 2017-es film
Hét nővér, Moszkva híres felhőkarcolói
Hét nővér-vízesés, norvég vízesés